Ponomarenko (en russe : Пономаренко) est un nom de famille pouvant faire référence à :
 Alexandre Ponomarenko (né en 1964), un homme d'affaires et multimilliardaire russe
 Alexander Georgievich Ponomarenko (né en 1938), un entomologiste et paléontologue russe
 Aurore Ponomarenko (née en 1987), une actrice française et une patineuse de haut niveau
 Panteleïmon Ponomarenko (1902-1984), un général de l'Armée rouge et homme politique soviétique
 Sergueï Ponomarenko (né en 1960), un patineur artistique russe